Chiripá puede referirse a:

 Chiripá, pueblo indígena de Sudamérica, entre Brasil, Paraguay y partes del noreste de Argentina.
 Chiripá, prenda de vestir propia de los gauchos.